

Patronyme 

 Charles Lavaud (1798-1878), gouverneur de la Polynésie française ;
 Dimitri Sensaud de Lavaud (1882-1947), un ingénieur ;
 Franck Lavaud, 1903-1986, un homme militaire et homme politique haïtien ;
 Gaston Lavaud (1900-1977), un général français ;
 Guy Lavaud (1883-1958), un poète symboliste français ;
 Jean-Baptiste Lavaud (1857-1918), un homme politique ;
 Jean-Claude Lavaud (1938-2011), un joueur de football ;
 Philippe Lavaud (né en 1963), un homme politique ;
 Pierre Lavaud (né en 1968), un auteur de bande dessinée ;
 Raphaël Lavaud (1888-1958), un joueur de rugby.

Toponyme 

 le Lavaud, un ruisseau français du département de la Dordogne, affluent de l'Isle ;
 le ruisseau de Lavaud, un ruisseau français du département de la Creuse, affluent de la Petite Creuse ;
 le ruisseau de Lavaud, autre nom du Coly, un ruisseau français du département de la Dordogne, affluent de la Côle ;
 le lac de Lavaud, un lac artificiel sur la partie amont de la Charente.

Patronyme français
Homonymie d'hydronyme